Haderberg ist der Name folgender Orte:

  Haderberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortsteil von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
  Haderberg (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark